Оплот ТВ — донецкий телеканал. В эфире - собственные программы, документальные фильмы, сериалы, вещающий по будням с 06:05 до 08:05, а в выходные - 08:05-10:05.

История(с 2014) 
В июле 2014 в ходе войны в Донбассе телеканал перешёл под контроль ДНР и был, судя по всему, национализирован, после чего он был
переименован в «Оплот». Отчасти, коллектив «Первого Муниципального» переехал на общенациональный цифровой телеканал «» и спутниковый «PRO ВСЕ», которые также входят в состав медиахолдинга «Первая Украинская Радиогруппа» Андрея Карпия.

Программы 
 Post Factum
 Вкусное место
 ВУЗ-ТВ
 Гурман
 Девять дворцов
 ДТП
 Клиптомания
 Мотор-ТВ
 На подъеме!
 Новости
 Олимпия
 Погода
 Про fashion life
 Pro fashion News
 Приват Time
 Рабочий стол
 Формула здоровья
 Хит-парад 12
 Хлопушка
 Что новенького?
 ПсихологИя
 КультТура
 Inner Design

Ведущие 
 Андрей Будяк — «Post Factum»
 Андрей Будяк — «Родом из детства»
 Римма Филь — «Родом из детства»
 Андрей Будяк — «Точка зрения»
 Дмитрий Белокопытов — «Олимпия»
 Дмитрий Нечаев — «Клиптомания»
 Андрей Астахов — «Клиптомания»
 Алексей Макаров — «Клиптомания»
 Анастасия Золотухина — «Клиптомания»
 Богдан Хмельницкий — «Клиптомания»
 Янка-Хулиганка — «Клиптомания»
 Dj Гриневич — «Клиптомания»
 Иван Журило — «Формула здоровья»
 Екатерина Селюкова — «Девять дворцов»
 Анастасия Шкодкина — «Гурман»
 Артем Приходько — «Погода»
 Андрей Астахов — «Вкусное место»
 Сергей Жебаленко — «МоторТВ»
 Степан Михайлов — «Гурман»
 Татьяна Мальцева — «Что новенького?»
 ВитаМин — «Хлопушка» «Про fashion life»
 Влад Прозоров — «Новости»
 Влад Прозоров — «Как это было»
 Элина Мовчан — «На подъёме!»
 Наталья Терзиева — «ПсихологИя»
 Влада Евсеева — «ПсихологИя»
 Russ Hogan — «Pro Fashion News»
 Андрей Астахов — «КультТура»
 Инна Позднякова — «Приват Time»
 Татьяна Бирюкова — «Inner Design»
 Даша — «Хит-парад 12»
 Ирина Пермякова — «Вуз-ТВ»
 Алексей Макаров — «Вуз-ТВ»
 Сергей Долина — «После новостей», «Продорожник», «Проверено в себе»

Ссылки 
 

Локальные телеканалы Украины
Телеканалы на русском языке
Телеканалы на украинском языке
Компании Донецка
Телеканалы Донецкой области
СМИ Донецка